

Колмаково — присілок, Красноуфімський міський округ (Натальїнськ), Свердловська область
 Колмаково — присілок, Юргинський округ, Кемеровська область